

Patronyme
 Leonhard Ragaz, (1868-1945), théologien réformé suisse.
 Clara Ragaz (1874-1957), féministe et pacifiste suisse, épouse du précédent.

Toponymie
 Bad Ragaz est une commune suisse du canton de Saint-Gall, située dans le district de Sarganserland.

Histoire
 La bataille de Ragaz fut un épisode militaire de la guerre de Zurich opposant les Confédérés à Zurich et à la maison de Habsbourg. 

Homonymie
Homonymie de patronyme